Barteln bezeichnet:
 Barteln = Bartfäden, Hautorgane am Maulbereich von Fischen
 Barteln, bis 1938 Bartlowo, Ort im Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Bartlewo (Ruciane-Nida) im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen